Pierrefiche (Aveyron)
 Pierrefiche (Lozère)